Haus der Technik steht für

 Haus der Technik (Bielefeld)
 Haus der Technik (Essen)
 Haus der Technik (Königsberg)
 Kunsthaus Tacheles (Berlin)
 Haus der Technik des NS-Bund Deutscher Technik in Saarbrücken, siehe Landtag des Saarlandes#Haus der Technik